Древаль — фамилия.

Известные носители 
 Древаль, Александр Константинович (род. 1944) — советский ватерполист.
 Древаль, Вадим Евгеньевич (род. 1932) — советский химик, специалист в области физической химия полимеров, доктор химических наук, профессор.
 Древаль, Василий Тимофеевич (1917-1988) — Герой Советского Союза.